Caspar Bartholin kan syfta på flera personer, bland andra:

* Caspar Bartholin den äldre (1585-1629), dansk teolog och läkare
 Caspar Bartholin den yngre (1655-1738), dansk anatom och generalprokurator
 Caspar Christopher Bartholin (1700—1765), dansk ämbetsman